Zola (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners
Zola (film), een Amerikaans misdaaddrama uit 2020
Émile Zola, een Frans schrijver en journalist
Francesco Zola, een Italiaans ingenieur en militair
Gianfranco Zola, een Italiaans voetbalcoach en voetballer
Arlette Zola, een Zwitserse zangeres